Ólafur Magnússon kan henvise til flere personer:

 Olav Magnusson (1099-1115) – konge af Norge 1103-1115
 Ólafur Magnússon (fotograf) (1889-1954) – islandsk fotograf, kgl. dansk hoffotograf
 Ólafur F. Magnússon (født 1952) – borgmester i Reykjavik (fulde navn: Ólafur Friðrik Magnússon)